Mejdan je lahko:
 Mejdan 1 (Bosna in Hercegovina)
 Mejdan 2 (Bosna in Hercegovina)